

Patronyme 

 Joseph Chinard (1756-1813), sculpteur français.
Gilbert Chinard (1881-1972), historien de la littérature français.

Topronyme 

 Chinard, cours d'eau français de l’Allier.